La Sonatine pour deux violons (H. 28) est une composition de musique de chambre d'Arthur Honegger composée en 1920 et créée à Paris le .

Structure 
La sonatine comprend trois mouvements :
 Allegro non tanto
 Andantino
 Allegro moderato
 Durée d'exécution : .

Musique de chambre d'Arthur Honegger
Honegger
Honegger